José Revilla puede referirse a:

José Revilla Haya, ingeniero de minas y geólogo.
José Revilla, dibujante.
 José de la Revilla (1796 - 1859), escritor y crítico literario español.